Боровський Богдан Станіславович (1992) — український футболіст
 Боровський Борис Йосипович (1930—2013) — радянський та український актор театру і кіно. Засл. арт. України (1993).
 Боровський Борис Йосипович (1937) — фахівець у галузі механіки, доктор технічних наук (1981), професор (1991)
 Боровський Вальдемар (1984) — литовський футболіст
 Боровський Василь Костянтинович (1858–1937) — лікар, доктор медицини (1889), професор
 Боровський Владислав (1839—1866) — польський революціонер, активний учасник повстання 1863—1864 років
 Боровський Володимир Лукич (1907–1987) — церковний діяч
 Боровський Володимир Максимович (1882—1949) — фізіолог тварин, доктор біологічних наук, професор
 Боровський Володимир Рудольфович (1926) — теплофізик, доктор технічних наук, професор
 Боровський Каспер (1802–1885) — луцько-житомирський єпископ, потім плоцький, професор духовної академії у Вільні й Петербурзі, патролог
 Боровський Кирило Іванович (1940) — балалаєчник і диригент, заслужений артист УРСР
 Боровський Микола Васильович — слюсар АТ «Санта Україна» (Миколаївська область), заслужений працівник промисловості України.
 Боровський Микола Степанович (1930–1988) — живописець, заслужений художник УРСР
 Боровський Михайло Леонтійович (1891—1989) — фахівець у галузі бджільництва і садівництва
 Боровський Петро Фокич (1863—1932) — російський науковець, хірург і паразитолог.
 Боровський Сергій Леонідович (1950) — живописець, графік
 Боровський Станіслав Миколайович (1970) — український футболіст
 Боровський Тадеуш (1922—1951) — польський поет, критик і публіцист
 Боровський Федір Артемович (1746—1805) — російський військовий діяч, генерал-майор
 Боровський Ярослав Євгенович (1937—2003) — археолог, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки
 Карел Гавлічек-Боровський (1821—1856) — чеський поет і публіцист, громадський і політичний діяч; один із фундаторів чеської журналістики, сатири та літературної критики.

Боровський — село, Мендикаринський район, Костанайська область

Боровський — селище, Братський район, Іркутська область
 Боровський — селище, Талицький міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Боровська
 Боровське

Примітки